Teichtal steht für:

 Yehuda Teichtal, (* 1972), orthodoxer Rabbiner der Chabad Lubawitsch-Bewegung
 Teichtal (Gemeinde Hundsheim), Ortsteil von Hundsheim, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich